Le tournoi de tennis de Belgique est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1992, classée en catégorie Tier V, se dispute à Waregem du 4 au .

Wiltrud Probst remporte le simple dames. En finale, elle bat Meike Babel, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Manon Bollegraf et Caroline Vis.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Belgique
 Saison 1992 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1992
Belgique
Sport en Belgique en 1992
Tennis en mai 1992